Contea di Delaware o Delaware County è il nome di diverse contee degli Stati Uniti d'America:

Contea di Delaware (Indiana)
Contea di Delaware (Iowa) 
Contea di Delaware (New York)
Contea di Delaware (Ohio)
Contea di Delaware (Oklahoma)
Contea di Delaware (Pennsylvania)